Molekulska formula -{C2H4Br2}- se može odnositi na:

 1,1-Dibromoetan
 1,2-Dibromoetan